Misa Amane
569 Misa
Misa Hayase
Misa Watanabe
Museu da Imagem e Som de Alagoas (MISA)

Desambiguação